Гран-при Нидерландов 1962 года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1962 года. Автогонки прошли 20 мая 1962 года на трассе Зандворт.

Ричи Гинтер стал напарником Грэма Хилла в BRM взамен завершившего гоночную карьеру Тони Брукса. В «Феррари» на места ушедшего Гинтера и погибшего в прошлом году в Монце Вольфганга фон Трипса пришли Джанкарло Багетти и Рикардо Родригес. Джек Брэбем ушёл из «Купера» и основал собственную гоночную команду, а на его место пришёл действующий чемпион европейской формулы «Юниор» Тони Мэггс.

Квалификацию выиграл Джон Сёртис, заработавший для автопроизводителя «Lola» поул-позицию уже в дебютном для автомобиля старте. В гонке англичанину удалось продержаться лишь восемь кругов, после чего он сошёл из-за поломки подвески. Опасаясь повторения поломки, руководство команды приняло решение снять с гонки второго гонщика команды Роя Сальвадори. Джим Кларк, захвативший лидерство на старте, после десяти кругов гонки столкнулся с поломкой сцепления и выпустил вперёд Грэма Хилла, одержавшего первую победу в своей карьере.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-11 Джим Кларк

12-80 Грэм Хилл

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Нидерландов
События 20 мая
Май 1962 года
Спорт в Нидерландах в 1962 году